Csehország
 Ústí, település a Jihalvai járásban
 Ústí, település a Přerovi járásban
 Ústí, település a Vsetíni járásban
 Ústí nad Labem, település, az Ústí nad Labem-i kerület és járás székhelye
 Ústí nad Orlicí, település a Pardubicei kerületben, az Ústí nad Orlicí-i járás székhelye
 Sezimovo Ústí, település a Tábori járásban